Per Andersson och liknande namn kan syfta på

Riksdagsmän
 Per Andersson i Krogslätt, bondeståndets talman under riksdagarna 1660 och 1664
 Skinnar Per Andersson, bondepolitiker från Dalarna, död 1744
 Per Andersson i Svenstorp, 1819–1892, riksdagsman i bondeståndet
 Per Andersson i Fragg, 1827–1898, riksdagsman för Lantmannapartiet
 Per Johan Andersson, 1830–1909, riksdagsman
 Per Anderson i Arvika, 1861–1942, industriman, högerpartist
 Pehr August Andersson 1863–1926, lantbrukare och högerpolitiker
 Per Andersson i Koldemo, 1876–1944, riksdagsman för Bondeförbundet

Övriga
 Per Andersson (friidrottare), svensk mästare i stående höjdhopp
 Pär Andersson (konstnär), född 1926, konstnär
 Per Andersson (journalist), född 1959, journalist
 Per Andersson (företagsledare), född 1960, företagare
 Per Andersson (släktforskare), född 1961, skolman, släktforskare och skriftställare
 Per J Andersson, född 1961, resejournalist
Per A.J. Andersson, född 1963, översättare och serieteoretiker
 Per "Pliggen" Andersson, född 1971, roddare, roddtränare och landslagsläkare
 Per Andersson (skådespelare), född 1976, skådespelare och komiker
Per Andersson, arkitekt, ledamot av Konstakademin

Se även
 Petrus Andreæ